Il singolare del Canada Masters 2005 è stato un torneo di tennis facente parte del WTA Tour 2005.

Amélie Mauresmo era la detentrice del titolo, ma è stata battuta in semifinale da Justine Henin-Hardenne.

Kim Clijsters ha battuto in finale 7–5, 6–1, Justine Henin-Hardenne.

Teste di serie
Le prime 8 teste di serie hanno ricevuto un bye per il 2º turno

  Marija Šarapova (ritirata per infortunio)
  Amélie Mauresmo (semifinali)
  Svetlana Kuznecova (terzo turno)
  Justine Henin-Hardenne (finale)
  Serena Williams (terzo turno, ritiro per infortunio)
  Nadia Petrova (quarti, ritiro per infortunio muscolare)
  Kim Clijsters (campionessa)
  Mary Pierce (ritiro per infortunio)
  Anastasija Myskina (semifinali)

  Nathalie Dechy (secondo turno)
  Jelena Janković (primo turno)
  Ana Ivanović (terzo turno, ritiro per infortunio muscolare)
  Daniela Hantuchová (primo turno, ritiro per infortunio)
  Flavia Pennetta (quarti)
  Dinara Safina (secondo turno)
  Tatiana Golovin (secondo turno)
  Ai Sugiyama (secondo turno)

Tabellone

Finali

Parte Alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

Canada Masters 2005